Arthur Wilson peut désigner :
 Arthur Wilson (1595-1652), un dramaturge et historien anglais ;
 Arthur Wilson (1842-1921), un First Sea Lord de l'amirauté britannique.